«Записки о „Следующем небу“ и „Уничтожающей драконов“. Завершение» () — гонконгский фильм с боевыми искусствами с участием . Сиквел ленты «Записки о „Следующем небу“ и „Уничтожающей драконов“», основанной на романе Цзинь Юна. Альтернативное название — «Меч Небес и сабля Дракона 2» ().

Сюжет 
Чжан Уцзи, глава секты Мин, ищет противоядие, чтобы спасти главу секты Удан. Чжао Мин даёт ему противоядие взамен на исполнение трёх её поручений. Во-первых, он отводит её к сабле «Уничтожающей драконов». Во-вторых, Уцзи отказывается жениться на своей возлюбленной. И наконец, в-третьих, он должен взять Чжао Мин себе в жёны.

Исполнители ролей 
В фильме появилось более тридцати персонажей романа Цзинь Юна:

Сборы в прокате 
Выход ленты на большие экраны Гонконга состоялся 27 октября 1978 года, спустя восемь дней после релиза оригинального фильма. По итогам семи дней проката картина заработала  HK$, что меньше суммы, заработанной первой частью.

Восприятие 
Кинокритики оценивают вторую часть «записок» более позитивно, чем первую.

Продолжение 
В 1984 году на большие экраны Гонконга вышел фильм «Уничтожить дракона в волшебном дворце» (), также под режиссурой  и производства студии братьев Шао, хотя в тайваньский кинопрокат картина вышла годом ранее под другим названием, «Записки о „Следующем небу“ и „Уничтожающей драконов“. Часть 3» ().

Комментарии

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Записки о «Следующем небу» и «Уничтожающей драконов»
Цзинь Юн
Фильмы-сиквелы
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы на кантонском языке